La Suomen Cup 2017-2018 è stata la 64ª edizione della coppa di Finlandia di calcio. La competizione è iniziata il 21 luglio 2017 e si è conclusa il 12 maggio 2018 con la finale. L' è la squadra campione in carica. L' ha vinto il trofeo per la seconda volta nella sua storia.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2017

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 agosto 2017

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2017

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 ottobre 2017

Quinto turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Play-off per i quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2018

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2018

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2018

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Finlandia
Calcio nel 2017
Calcio nel 2018